Тунгу́ска — топоним:

Реки 
 Тунгуска — река в Хабаровском крае, приток Амура.
 Тунгуска — река в Томской области, приток Большой Кайлы, бассейн Оби.
 Тунгуска — река в Томской области, приток Куржины, бассейн Оби.
 Тунгуска — река в Томской области, приток Васюгана, бассейн Оби.
 Тунгуска — река в Томской области, приток Улуюла, бассейн Оби.
 Тунгуска — река, приток Поймы, бассейн Ангары.
 Тунгуска — река в Нижнеудинском районе Иркутской области, приток Бирюсы, бассейн Ангары.
 Тунгуска — река, приток Амына, бассейн Колымы.
 Тунгуска — река, приток Жуи, бассейн Лены.
 Тунгуска — река, бассейн Охотского моря.

Прочее 
 «Тунгуска» — советский и российский зенитный пушечно-ракетный комплекс.
 «Tunguska E.M.S.» — российский нет-лейбл.
 «Тунгуска» — эпизод телесериала «Секретные материалы».

В словосочетаниях 
 Нижняя Тунгуска — приток Енисея в Иркутской области и Красноярском крае.
 Нижняя Тунгуска — приток Тары в Омской области.
 Верхняя Тунгуска — старое название Ангары в нижнем течении.
 Верхняя Тунгуска — приток Тары в Омской области.
 Подкаменная Тунгуска (значения)
 Сухая Тунгуска
 «Бразильская Тунгуска» — падение метеорита в Бразилии, названное так за похожесть на Тунгусский метеорит.

См. также 
 Secret Files: Tunguska — компьютерная игра в жанре квест 2006 года.
 Тунгусский метеорит — тело, по всей видимости, кометного происхождения, которое послужило причиной воздушного взрыва, произошедшего в районе реки Подкаменная Тунгуска 30 июня 1908.
 Тунгузка — река в России, протекает в Седельниковском районе Омской области.